Nowohryhoriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nowogrigorowka) heißen folgende Orte in der Ukraine:

 Nowohryhoriwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Druschkiwka

Autonome Republik Krim:
Nowohryhoriwka (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk
Nowohryhoriwka (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj

Oblast Cherson:
Nowohryhoriwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw
Nowohryhoriwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk

Oblast Dnipropetrowsk:
Nowohryhoriwka (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Nowohryhoriwka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
Nowohryhoriwka (Jurjiwka), Dorf im Rajon Jurjiwka
Nowohryhoriwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk
Nowohryhoriwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka

Oblast Donezk:
Nowohryhoriwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut
Nowohryhoriwka (Wolnowacha, Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha, Stadtgemeinde Wolnowacha
Nowohryhoriwka (Wolnowacha, Myrne), Dorf im Rajon Wolnowacha, Siedlungsgemeinde Myrne
Nowohryhoriwka (Mariupol), Dorf im Rajon Mariupol

Oblast Kirowohrad:
Nowohryhoriwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Nowohryhoriwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska

Oblast Luhansk:
Nowohryhoriwka (Slowjanoserbsk), Dorf im Rajon Slowjanoserbsk

Oblast Mykolajiw:
Nowohryhoriwka (Arbusynka), Dorf im Rajon Arbusynka
Nowohryhoriwka (Baschtanka, Beresnehuwate), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate
Nowohryhoriwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
Nowohryhoriwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw
Nowohryhoriwka (Nowyj Buh), Dorf im Rajon Nowyj Buh
Nowohryhoriwka (Witowka), Dorf im Rajon Witowka
Nowohryhoriwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe
Nowohryhoriwka (Wosnessensk), Dorf im Rajon Wosnessensk
Nowohryhoriwka (Wradijiwka), Dorf im Rajon Wradijiwka

Oblast Odessa:
Nowohryhoriwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Nowohryhoriwka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka

Oblast Saporischschja:
Nowohryhoriwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Nowohryhoriwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

siehe auch: Hryhoriwka